Соревнования по бегу на 1500 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 7 и 9 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом Европы в беге на 1500 метров являлся Махидин Мехисси-Бенаббад из Франции, который выступал на турнире только в своей основной дисциплине, стипль-чезе.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 3 лучших по времени (q) проходили в финал. 

Один из фаворитов чемпионата, Якуб Голуша из Чехии, несмотря на уверенную победу в своём забеге, после финиша был дисквалифицирован за толчок соперника.
На старт в 3 забегах вышли 37 легкоатлетов.

Финал 

Финал в беге на 1500 метров у мужчин состоялся 9 июля 2016 года.

Примечания

Ссылки 
 

бег